Yamaguitisentis är ett släkte av hakmaskar. Yamaguitisentis ingår i familjen Echinorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hakmaskar
Yamaguitisentis